Joaquim Puig i Pidemunt, (1907 - 1949), comunista català.
 Joaquim Puig Ferrer o Ximo Puig, (1959 - ), polític valencià, secretari general del PSPV.